Ра́дик Мартиро́сович Мартирося́н (; род. 1 мая 1936, село Матагис Мардакертского района НКАО, Азербайджанская ССР) — советский и армянский , специалист по квантовой электронике, радиофизике и радиоастрономии.

Академик АН Армянской ССР (1990, член-корреспондент с 1986 года), доктор физико-математических наук (1980), профессор.

В 1993—2006 годах — ректор Ереванского государственного университета, с 2006 года — президент Национальной академии наук Республики Армения.

Биография 
Радик Мартиросович Мартиросян родился 1 мая 1936 года в селе Мадагис НКАО Азербайджанской ССР.

 1953 — окончил местную среднюю школу.
 1958 — с отличием окончил физико-математический факультет Ереванского государственного университета по специальности «астрофизика».
 1964—1968 — обучался в аспирантуре Физического института имени П. Н. Лебедева АН СССР. В аспирантуре под руководством академика А. М. Прохорова выполнил ряд исследований по созданию эффективных квантовых усилителей дециметрового диапазона длин волн. Разработанный им квантовый усилитель на волне 21 см со связанными активными резонаторами был первым в СССР, успешно применённым в радиоастрономии.
 С 1964 года работает в Институте радиофизики и электроники АН Армянской ССР, где создал новое научное направление по поиску и исследованию новых активных веществ, необходимых для создания высокоэффективных квантовых усилителей в различных диапазонах электромагнитных волн сверхвысоких частот.
 С 1965 года преподает в Ереванском государственном университете, читал общие и специальные курсы по радиофизике.
 1980—1991 — директор Института радиофизики и электроники АН Армянской ССР.
 1983—1986 — декан радиофизического факультета Ереванского государственного университета.
 1987 — в Институте радиофизики и электроники АН Армянской ССР под его руководством велись фундаментальные и прикладные исследования в области высокотемпературной сверхпроводимости. Впервые обнаружено интенсивное квази-монохроматическое собственное излучение в сверхвысокочастотном диапазоне в мостиковых пленочных структурах из высокотемпературного сверхпроводника.
 1993—2006 — ректор Ереванского государственного университета. За короткий срок им были разработаны программы по преодолению трудностей, связанных с материально-технической базой образования и научных исследований, а также по подготовке кадров высокой квалификации.
 С мая 2006 года — президент Национальной академии наук Республики Армения.

28 октября 2016 года избран иностранным членом Российской академии наук по специальности «общая физика и астрономия».

В октябре 2018 года избран иностранным членом Национальной академии наук Казахстана.

Является вице-президентом Международной ассоциации академий наук.

Является автором более 200 научных статей и 3 монографий, две из которых изданы в Швеции и США.

Награды 
 Орден Святого Месропа Маштоца (1999).
 Орден «За заслуги перед Отечеством» 1 степени (29.12.2017).
 Орден Октябрьской Революции (20.08.1986).
 Орден Дружбы народов (1985).
 Орден «Знак Почёта» (1981).
 Медаль «За заслуги перед Отечеством» 1 степени (28.12.2012).
 Орден «Месроп Маштоц» (НКР, 2005).
 Кавалер ордена Академических пальм (Франция, 2005).
 Кавалер ордена Звезды итальянской солидарности (Италия, 2004).
 Государственная премия Армянской ССР в области науки и техники (1988).
 Государственная премия Украинской ССР в области науки и техники (1989) — за цикл работ, посвященных фундаментальным исследованиям физических основ квантового усиления в миллиметровом диапазоне.
 Золотая медаль имени В. И. Вернадского Национальной академии наук Украины (2018).
 Золотая медаль Академии наук Молдавии (2018).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль Радика Мартиросовича Мартиросяна на официальном сайте ЕГУ

Выпускники Ереванского государственного университета
Академики НАН Армении
Астрономы по алфавиту
Астрофизики Армении
Публицисты Армении
Физики по алфавиту
Учёные СССР
Учёные Армении
Физики СССР
Физики Армении
Ректоры вузов Армении
Иностранные члены РАН
Президенты Академии наук Армении